

TСписок